Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99501) - || 2002 CT310 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99502) - || 2002 CW311 || 11 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99503) Leewonchul || 2002 DB1 || 16 februari 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (99504) - || 2002 DR12 || 22 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99505) - || 2002 DZ15 || 16 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99506) - || 2002 DG17 || 20 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99507) - || 2002 EL1 || 6 maart 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (99508) - || 2002 EQ8 || 9 maart 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (99509) - || 2002 EL9 || 14 maart 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (99510) - || 2002 EO12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99511) - || 2002 ES14 || 5 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99512) - || 2002 EL20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99513) - || 2002 EA26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99514) - || 2002 EL26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99515) - || 2002 EE30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99516) - || 2002 EM30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99517) - || 2002 ER30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99518) - || 2002 EV30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99519) - || 2002 EP31 || 10 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99520) - || 2002 ER32 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99521) - || 2002 EB34 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99522) - || 2002 EF41 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99523) - || 2002 EC66 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99524) - || 2002 EO70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99525) - || 2002 EW70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99526) - || 2002 EC73 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99527) - || 2002 EK74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99528) - || 2002 ES78 || 15 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99529) - || 2002 EJ86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99530) - || 2002 EN86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99531) - || 2002 EM88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99532) - || 2002 EV88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99533) - || 2002 EB89 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99534) - || 2002 EK91 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99535) - || 2002 EM91 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99536) - || 2002 EK92 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99537) - || 2002 EE97 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99538) - || 2002 EK97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99539) - || 2002 ES97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99540) - || 2002 EA98 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99541) - || 2002 EG98 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99542) - || 2002 ED99 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99543) - || 2002 EO99 || 2 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99544) - || 2002 EE100 || 5 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99545) - || 2002 EM103 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99546) - || 2002 EB104 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99547) - || 2002 EA106 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99548) - || 2002 EV107 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99549) - || 2002 EE119 || 10 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99550) - || 2002 EJ128 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99551) - || 2002 ED129 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99552) - || 2002 EQ129 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99553) - || 2002 EV142 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99554) - || 2002 EV143 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99555) - || 2002 ES145 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99556) - || 2002 EY145 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99557) - || 2002 EE146 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99558) - || 2002 EW146 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99559) - || 2002 FL1 || 19 maart 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (99560) - || 2002 FD2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99561) - || 2002 FJ4 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99562) - || 2002 FN5 || 16 maart 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| (99563) - || 2002 FL8 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99564) - || 2002 FT8 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99565) - || 2002 FF10 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99566) - || 2002 FT11 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99567) - || 2002 FW12 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99568) - || 2002 FB13 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99569) - || 2002 FK13 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99570) - || 2002 FS14 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99571) - || 2002 FJ16 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99572) - || 2002 FK16 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99573) - || 2002 FC22 || 19 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99574) - || 2002 FQ22 || 19 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99575) - || 2002 FE25 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99576) - || 2002 FF26 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99577) - || 2002 FE33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99578) - || 2002 FP33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99579) - || 2002 FV33 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99580) - || 2002 FM35 || 21 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99581) Egal || 2002 FQ35 || 21 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99582) - || 2002 FX37 || 31 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99583) - || 2002 GD3 || 7 april 2002 || Essen || Essen
|-
| (99584) - || 2002 GR7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99585) - || 2002 GA8 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99586) - || 2002 GZ11 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99587) - || 2002 GY15 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99588) - || 2002 GH17 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99589) - || 2002 GH19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99590) - || 2002 GG21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99591) - || 2002 GH21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99592) - || 2002 GM21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99593) - || 2002 GY21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99594) - || 2002 GH23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99595) - || 2002 GW23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99596) - || 2002 GG24 || 14 april 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (99597) - || 2002 GD26 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99598) - || 2002 GG37 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99599) - || 2002 GX41 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99600) - || 2002 GM42 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten